Ioulia Alekseïevna Grigorieva (en ) est une joueuse de volley-ball russe née le  à Balakovo. Elle mesure  et joue au poste de centrale.

Biographie

Clubs

Palmarès

Notes et références

Article connexe
 Équipe de Russie de volley-ball féminin

Liens externes
  Site officiel de son club

Joueuse russe de volley-ball
Naissance en novembre 1986